Verneinung bedeutet

 in der Sprachwissenschaft und in der Logik eine Negation
 in der Psychologie, namentlich in der Psychoanalyse eine Variante eines Angstabwehrmechanismus, s. Verneinung (Psychoanalyse)

Siehe auch